

Cinema 
 Wrath – film del 1917 diretto da Theodore Marston
 Wrath – film del 2011 diretto da Jonathan Neil Dixon

Musica 
 Wrath – album degli Iris del 2005
 Wrath – album dei Lamb of God del 2009

Personaggi 
 Wrath – personaggio dell'anime del 2003 Fullmetal Alchemist
 King Bradley – personaggio noto come Wrath nel manga e nella serie animata del 2009 di Fullmetal Alchemist, conosciuta anche come Fullmetal Alchemist: Brotherhood
 Wrath – personaggio della DC Comics, uno dei nemici di Batman
 Wrath – personaggio della Ultraverse